Nygrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nygrund, Vörå, Österbotten, 
 Nygrund, Houtskär, Åboland,

Se även
Nygrundet

Robotskapade Finlandförgreningar